Seria 91 – lokomotywa elektryczna obsługująca Londyn – Glasgow
 Seria 91 – samochód ciężarowy firmy Steyr-Daimler-Puch